Beker van Nederland (handbal), voor handbalcompetities
Beker van Nederland (ijshockey), voor ijshockeycompetities
Beker van Nederland (tafeltennis), voor tafeltenniscompetities
Beker van Nederland (volleybal)
KNVB Beker, voor voetbalcompetities
KNZB beker, voor waterpolocompetities
NBB-Beker (dames), voor damesbasketbalcompetities
NBB-Beker (heren), voor herenbasketbalcompetities